Djuptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige

Västmanland
Djuptjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664617-144639), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Djuptjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665383-145280), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Djuptjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,

Värmland
Djuptjärnet (Eda socken, Värmland, 663881-131030), sjö i Eda kommun,  (39 ha)
Djuptjärnet (Eda socken, Värmland, 665901-131369), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (26,4 ha)
Djuptjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (10,1 ha)
Stora Djuptjärnet, sjö i Eda kommun,  (3,8 ha)
Djuptjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (8,73 ha)
Djuptjärnen (Karlanda socken, Värmland, 660215-129036), sjö i Årjängs kommun,  (9,3 ha)
Djuptjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661401-128913), sjö i Årjängs kommun,  (2,1 ha)
Djuptjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,1 ha)
Djuptjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Djuptjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Djuptjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668262-136061), sjö i Torsby kommun,  (7,81 ha)
Djuptjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668786-136104), sjö i Torsby kommun, 
Djuptjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670736-135973), sjö i Torsby kommun, 
Djuptjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,83 ha)
Djuptjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (7,05 ha)

Dalarna
Djuptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679681-140525), sjö i Älvdalens kommun, 
Djuptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680947-136622), sjö i Älvdalens kommun,  (4,32 ha)
Djuptjärnarna, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Djuptjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (19,2 ha)
Djuptjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Djuptjärnen (Lima socken, Dalarna, 676272-135870), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Djuptjärnen (Lima socken, Dalarna, 676692-136966), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Djuptjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (25,1 ha)
Djuptjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (2,06 ha)
Djuptjärnen (Malungs socken, Dalarna, öster om Upprämmen), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Djuptjärnen (Mora socken, Dalarna, 675573-141849), sjö i Mora kommun, 
Djuptjärnen (Mora socken, Dalarna, 676193-141355), sjö i Mora kommun,  (10,8 ha)
Djuptjärnen (Mora socken, Dalarna, 677203-140910), sjö i Mora kommun, 
Djuptjärnen (Mora socken, Dalarna, 677236-141910), sjö i Mora kommun,  (1,2 ha)
Djuptjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (29,3 ha)
Djuptjärnen (Orsa socken, Dalarna, 677207-145218), sjö i Orsa kommun,  (2,6 ha)
Djuptjärnen (Orsa socken, Dalarna, 677864-145932), sjö i Orsa kommun,  (13,8 ha)
Djuptjärnen (Orsa socken, Dalarna, 679937-142865), sjö i Orsa kommun, 
Djuptjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681820-146085), sjö i Orsa kommun, 
Djuptjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Djuptjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (8,54 ha)
Djuptjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (4,43 ha)
Djuptjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (25,2 ha)
Djuptjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673892-150031), sjö i Falu kommun, 
Djuptjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674246-152421), sjö i Falu kommun,  (5,4 ha)
Djuptjärnen (Särna socken, Dalarna, 683104-134585), sjö i Älvdalens kommun, 
Djuptjärnen (Särna socken, Dalarna, 683778-135694), sjö i Älvdalens kommun,  (8,18 ha)
Djuptjärnen (Särna socken, Dalarna, 685169-134138), sjö i Älvdalens kommun,  (14,2 ha)
Djuptjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Djuptjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6,8 ha)
Djuptjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676231-139719), sjö i Mora kommun, 
Djuptjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676789-139237), sjö i Mora kommun, 
Djuptjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Djuptjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Djuptjärnen (Åls socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (5,7 ha)
Nörder-Djuptjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Söder-Djuptjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Västra Djuptjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Östra Djuptjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Övre Djuptjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,

Gästrikland
Djuptjärnen (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (5,56 ha)
Djuptjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (7,27 ha)

Hälsingland
Djuptjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (10,2 ha)
Djuptjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland, vid Öjung), sjö i Ovanåkers kommun,  (1,2 ha)
Djuptjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 677514-150164), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,77 ha)
Djuptjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 678698-150959), sjö i Ovanåkers kommun, 
Djuptjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Djuptjärnen (Ilsbo socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (13,1 ha)
Djuptjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Djuptjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Djuptjärnen (Los socken, Hälsingland, 683741-147227), sjö i Ljusdals kommun, 
Djuptjärnen (Los socken, Hälsingland, 684550-147378), sjö i Ljusdals kommun, 
Djuptjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Djuptjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,52 ha)
Djuptjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen
Djuptjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,86 ha)
Djuptjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 692023-134879), sjö i Härjedalens kommun,  (9,67 ha)
Djuptjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 695258-133723), sjö i Härjedalens kommun,  (13 ha)

Jämtland
Djuptjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Bräcke kommun,  (23,1 ha)
Djuptjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 698724-146025), sjö i Östersunds kommun, 
Djuptjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 699625-146199), sjö i Östersunds kommun,  (11,9 ha)
Djuptjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,83 ha)
Djuptjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (19,6 ha)
Djuptjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704903-137769), sjö i Åre kommun,  (12,8 ha)
Djuptjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705211-137173), sjö i Åre kommun, 
Djuptjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706859-133622), sjö i Åre kommun,  (13,6 ha)
Djuptjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706892-134710), sjö i Åre kommun, 
Djuptjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708085-146099), sjö i Krokoms kommun, 
Djuptjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708708-144068), sjö i Krokoms kommun,  (6,08 ha)
Djuptjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Djuptjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Djuptjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708335-148124), sjö i Strömsunds kommun, 
Djuptjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708861-146439), sjö i Strömsunds kommun, 
Djuptjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715300-146488), sjö i Strömsunds kommun,  (11,3 ha)
Lill-Djuptjärn, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Djuptjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Små-Djuptjärnarna, sjö i Bräcke kommun,

Medelpad
Djuptjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 692382-149512), sjö i Ånge kommun, 
Djuptjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 694313-147198), sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (22,1 ha)

Ångermanland
Djuptjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (7,69 ha)
Djuptjärnarna, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Djuptjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704056-160450), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Djuptjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705608-160078), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Djuptjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707691-158839), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,54 ha)
Djuptjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,2 ha)
Djuptjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Djuptjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (24,9 ha)
Djuptjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (6,95 ha)
Djuptjärnen (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Djuptjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Djuptjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (26,2 ha)
Djuptjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Djuptjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Djuptjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705898-156365), sjö i Sollefteå kommun,  (6,34 ha)
Djuptjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706656-156999), sjö i Sollefteå kommun, 
Djuptjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708768-154230), sjö i Sollefteå kommun, 
Djuptjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Djuptjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 703825-152864), sjö i Sollefteå kommun, 
Djuptjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705248-151272), sjö i Sollefteå kommun, 
Djuptjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,94 ha)
Djuptjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,15 ha)
Djuptjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (24,9 ha)
Djuptjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,63 ha)
Djuptjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Djuptjärnen, sjö i Härnösands kommun,  (11,6 ha)

Västerbotten
Djuptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716898-170162), sjö i Skellefteå kommun,  (11,5 ha)
Djuptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718023-168224), sjö i Skellefteå kommun,  (21,5 ha)
Djuptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713234-168137), sjö i Vindelns kommun,  (3,56 ha)
Djuptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715179-166176), sjö i Vindelns kommun,  (6,49 ha)
Djuptjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,6 ha)
Djuptjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 717960-172889), sjö i Skellefteå kommun,  (13,4 ha)
Djuptjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 718736-174096), sjö i Skellefteå kommun, 
Djuptjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 718924-174528), sjö i Skellefteå kommun,

Norrbotten
Djuptjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (4,7 ha)
Djuptjärn, Kalix kommun, bostadsområde 
Djuptjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Djuptjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 729230-175987), sjö i Luleå kommun,  (12,7 ha)
Djuptjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 730158-179148), sjö i Luleå kommun, 
Djuptjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725434-175025), sjö i Piteå kommun,  (8,3 ha)
Djuptjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727112-171845), sjö i Piteå kommun, 
Djuptjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (26,7 ha)
Djuptjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (2,6 ha)
Djuptjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (37,8 ha)
Nedre Djuptjärnen, sjö i Bodens kommun och Luleå kommun,  (9,99 ha)
Övre Djuptjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (5,05 ha)

Lappland
Djuptjärnarna (Malå socken, Lappland, 724900-164443), sjö i Malå kommun,  (4,86 ha)
Djuptjärnarna (Malå socken, Lappland, 724914-164475), sjö i Malå kommun,  (9,47 ha)
Djuptjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,47 ha)
Djuptjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Djuptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725945-166821), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,14 ha)
Djuptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728117-168115), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,81 ha)
Djuptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729539-165879), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Djuptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729869-166508), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,5 ha)
Djuptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730567-167778), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5 ha)
Djuptjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3 ha)
Djuptjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,59 ha)
Djuptjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717686-162378), sjö i Lycksele kommun, 
Djuptjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718162-164026), sjö i Lycksele kommun,  (32 ha)
Djuptjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729193-152432), sjö i Sorsele kommun,  (6,66 ha)
Djuptjärnen (Sorsele socken, Lappland, 731703-152476), sjö i Sorsele kommun,  (6,14 ha)
Djuptjärnen (Stensele socken, Lappland, 723980-153504), sjö i Storumans kommun, 
Djuptjärnen (Stensele socken, Lappland, 724815-151505), sjö i Storumans kommun,  (6,61 ha)
Djuptjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Djuptjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716106-155756), sjö i Vilhelmina kommun,  (15,8 ha)
Djuptjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717505-154169), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,67 ha)
Djuptjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (8,86 ha)
Djuptjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (10,2 ha)
Lill-Djuptjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,34 ha)

Se även
Djupetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn